Schlesinger, qui signifie Silésien en yiddish, est un nom de famille juif ashkénaze porté par :

 Adam Schlesinger (1967-2020), musicien, auteur-compositeur et producteur américain ;
 Arthur Meier Schlesinger, Jr. (1917-2007), historien américain ;
 Bruno Walter Schlesinger (1876-1962), chef d'orchestre allemand, naturalisé autrichien, français et américain, qui abandonnant son patronyme, adopte le nom de scène de Bruno Walter en 1896 ;
 Élisa Schlésinger (1810-1888), connue pour avoir été l'égérie de l'écrivain français Gustave Flaubert ;
 Frank Schlesinger (1871-1943), astronome américain ;
 Frédéric Schlesinger (né en 1953), dirigeant français de l'audiovisuel ;
 Helmut Schlesinger (né en 1924), économiste allemand et ex-président de la Deutsche Bundesbank ;
 Henri Guillaume Schlesinger (1814-1893), peintre allemand puis français ;
 Jakob Schlesinger (1792-1855), peintre allemand ;
 James Schlesinger (1929-2014), haut fonctionnaire et homme politique américain ;
 Joe Schlesinger (1928-2019), journaliste et animateur de télévision canadien ;
 John Schlesinger (1926-2003), réalisateur britannique ;
 Katharine Schlesinger (19?-), actrice britannique ;
 Kathleen Schlesinger (1862-1953), musicologue britannique, auteur de tous les articles sur les instruments de musique dans l'Encyclopædia Britannica de 1911 ;  
 Léon Schlésinger (1862-1903), compositeur et chef d'orchestre français, petit-fils d'Isaac Strauss ;
 Leon Schlesinger (1884-1949), producteur de cinéma américain ;
 Ludwig Schlesinger (1864-1933), mathématicien allemand ;
 Maurice Schlesinger (1798-1871), éditeur de musique allemand ;
 Richard Schlesinger (1900-19?), joueur de tennis australien ;
 Rudolf Schlesinger (1901-1969), universitaire britannique ;
 Rudolf Schlesinger (1909-1996), professeur en droit allemand de l'université Cornell ;
 Samuel Yaffe-Schlesinger (1939-), rabbin français orthodoxe non-consistorial français, d'origine autrichienne ;
 Vera Rockline, née Vera Schlesinger (1896-1934), peintre ;
 Yechiel Michel Schlesinger (1898-1949), rabbin israélien, d'origine allemande, cofondateur en 1939 avec le rabbin Baruch Kunshtadt (1884-1967), de la Yechiva Kol Tora, à Jérusalem.

Patronyme juif